Fokke is een Friese jongensnaam.  De naam betekent krijgsvolk of bereidwillig, dienstbaar. In Friesland en Groningen is de naam afgeleid van Foke, in Vlaanderen ook als verkorte vorm van 'Alfons'. Rond 1650 kwam in Bolsward de verlatijnste vorm Phoceus Siersma voor. Fokke komt ook voor als achternaam.

De naam Fokke kwam in 2014 in Nederland 2246 keer voor als voornaam en 1178 keer als volgnaam. De naam werd het vaakst genoemd tot eind zestiger jaren van de twintigste eeuw. In 2016 werd de naam 4 maal gegeven aan een pasgeborene in Nederland.

Nederlandse naamdragers 
Voornaam

Tweede naam
 Arend Fokke Simonsz - literator
Achternaam

Fictief
 Fokke van de strip Fokke en Sukke

Jongensnaam